Le congrès des Républicains de 2022 vise à désigner, en décembre 2022, le nouveau président du parti Les Républicains  à la suite de la démission de Christian Jacob.

Il s'agit du dixième congrès depuis la création de l'UMP en 2002 et du quatrième depuis le changement de dénomination du parti, en 2015.

Contexte 
Christian Jacob quitte la présidence du parti le 30 juin 2022 à la suite des défaites lors de l'élection présidentielle avec un score inférieur à 5 % et des élections législatives avec la perte de la moitié des sièges du parti au sein de l'Assemblée nationale. La vice-présidente déléguée, Annie Genevard, devient présidente par intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

En amont de l'élection présidentielle, certaines personnalités du parti décident de soutenir le président de la République sortant Emmanuel Macron et quittent donc le parti. Tel est le cas de Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, maire de Nice, ainsi qu'Éric Woerth, député de l'Oise, entre autres. Guillaume Peltier, alors vice-président du parti, décide quant à lui de soutenir la candidature présidentielle d'Éric Zemmour. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy reste muet au premier tour de l'élection avant de soutenir le président sortant lors du second tour.

Le gouvernement Élisabeth Borne est nommé le 20 mai 2022. Parmi ses membres, Damien Abad, alors président du groupe LR à l'Assemblée nationale, est nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et quitte alors le parti.

Modalités

Conditions de candidature 
Tout adhérent du Mouvement « Les Républicains » à jour de sa cotisation au 22 juillet 2022, pouvait déposer sa candidature en vue de l’élection du Président du Mouvement. De plus, un adhérent détenant un mandat électif donnant lieu à indemnité qui entend déposer sa candidature devait être à jour de sa cotisation d’élu à la date du 3 septembre 2022.

Les candidats potentiels à l'élection avaient jusqu'au jeudi 3 novembre à 15h au plus tard pour effectuer le dépôt des parrainages requis (485 adhérents à jour de cotisation au 30 juin 2022 et dix parlementaires) auprès de la Haute Autorité du mouvement, qui est l'organisatrice du scrutin, laquelle a publié la liste officielle des candidats le 4 novembre, comme le mentionne le guide électoral publié fin juillet 2022 et mis à jour le 23 septembre 2022.

Liste électorale 
La liste électorale a été arrêtée par la Haute Autorité du mouvement, le 3 novembre 2022, et est constituée des adhérents à jour de cotisation au 30 juin 2022 (qui peuvent également parrainer les candidats) ainsi que les adhérents à jour de cotisation, le 3 novembre 2022.

Dates de déroulement de l'élection 
Le premier tour du congrès se tiendra du samedi 3 décembre 2022 à 18h au dimanche 4 décembre 2022 à 18h. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors de ce premier vote, un second tour sera organisé du samedi 10 décembre 2022 à 18h au dimanche 11 décembre 2022 à 18h. Le vote sera  électronique (« à distance » voire « sur place » depuis un ordinateur mis à disposition dans un bureau de vote local d'une fédération départementale) et le scrutin dématérialisé.

Campagne

Dates de la campagne officielle 
La campagne officielle se déroule, pour chacun des deux tours :
 pour le premier tour, du 4 novembre 2022 après publication de la liste des candidats par la Haute Autorité au 2 décembre 2022 (24h00, heure de métropole) ;
 pour le second tour, s’il y a lieu, entre la proclamation des résultats du 1er tour et le 9 décembre 2022 (24h00, heure de métropole).

Débat 
Un unique débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains, Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, sera organisé le 21 novembre 2022 à 20h sur la chaîne de télévision LCI.

Candidats

Ayant obtenu les parrainages 
Le 4 novembre 2022, la Haute Autorité des Républicains, a constaté que seuls trois candidats avaient recueilli les parrainages nécessaires : Bruno Retailleau (108 soutiens de parlementaires), Eric Ciotti (48 soutiens de parlementaires) et Aurélien Pradié (10 soutiens de parlementaires).

N'ayant pas obtenu les parrainages 
 Olivier Badelon, chirurgien
 Serge Grouard, maire d'Orléans, président d'Orléans Métropole ; annonce sa candidature le .
 Christophe Jeammot, dirigeant d'entreprise

Personnalités ayant renoncé 
 Michel Barnier, ancien ministre, négociateur en chef de l'UE pour le Brexit.
 François Baroin, maire de Troyes, ancien ministre.
 François-Xavier Bellamy, député européen, président du groupe LR au Parlement européen ; renonce à sa candidature pour soutenir Bruno Retailleau le .
 Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, ancien ministre.
 Virginie Calmels, dirigeante d'entreprise, vice-présidente Les Républicains de 2017 à 2018 ; renonce à sa candidature le .
 Annie Genevard, présidente des Républicains par intérim, députée du Doubs ; renonce à sa candidature le .
 Sébastien Laye, entrepreneur, renonce à sa candidature le  pour soutenir Bruno Retailleau
 David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, conseiller départemental des Alpes-Maritimes ; renonce à sa candidature le .
 Othman Nasrou, vice-président du conseil régional d'Île-de-France ; renonce à sa candidature pour soutenir Bruno Retailleau le .
 Laurent Wauquiez, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, ancien ministre, président du parti de 2017 à 2019 ; renonce à sa candidature le .

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Congrès des Républicains de 2021
 Congrès des Républicains de 2019

Lien externe 
 

Élection en France en 2022
Décembre 2022 en France
2022
Politique en décembre 2022